Parecnomina är ett släkte av nattsländor. Parecnomina ingår i familjen trattnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trattnattsländor
Parecnomina